Dąbrowy ist ein polnischer Ortsname:
 Dąbrowy (Rozogi) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Dąbrowy (Kluczewsko) im Powiat Wloszczowski, Woiwodschaft Heiligkreuz

Siehe auch:
 Dąbrowy-Działy
 Dąbrowa